Topònims:
 Baldwin (comtat de Nassau), localitat del comtat de Nassau a l'estat de Nova York (EUA)
 Baldwin (comtat de Chemung), localitat del comtat de Chemung a l'estat de Nova York (EUA)
 Baldwin (Dakota del Nord) 
 Baldwin (Florida) 
 Baldwin (Geòrgia) 
 Baldwin (Illinois) 
 Baldwin (Iowa)
 Baldwin (Louisiana)
 Baldwin (Maine)
 Baldwin (Maryland) 
 Baldwin (Michigan)
 Baldwin (Pennsilvània) 
 Baldwin (Wisconsin) 
 Baldwin City, localitat de l'estat de Kansas (EUA)
 Baldwin Harbor, localitat de l'estat de Nova York (EUA)
 Baldwin Park (Califòrnia), localitat de l'estat de Califòrnia (EUA)
 Baldwin Park (Missouri), localitat de l'estat de Missouri (EUA)
 Biografies:
 Adam Baldwin, actor estatunidenc sense relació familiar amb els anteriors
 Alec Baldwin, actor estatunidenc germà de Daniel, Stephen i William Baldwin
 Daniel Baldwin, actor estatunidenc germà d'Alec, Stephen i William Baldwin
 Earl Baldwin (Newark, Nova Jersey, 1901 - Hollywood, 1970), guionista i productor de cinema estatunidenc
 Jack Baldwin (oficial de la RAF), oficial anglès de la Royal Air Force durant la Segona Guerra Mundial.
 James Baldwin, escriptor afroamericà
 James Mark Baldwin, psicòleg estatunidenc que va formular la teoria anomenada efecte Baldwin
 Stanley Baldwin, polític conservador anglès
 Stephen Baldwin, actor estatunidenc germà d'Alec, Daniel i William Baldwin
 William Baldwin, actor estatunidenc germà d'Alec, Daniel i Stephen Baldwin
 Miscel·lània:
 Baldwin Locomotive Works, antiga empresa ferroviària estatunidenca
 Baldwin Piano Company, companyia estatunidenca fabricant de pianos
 Efecte Baldwin, teoria evolutiva sobre les habilitats de l'aprenentatge proposada per James Mark Baldwin